Крева́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 160 км на юг от Орлеана, 45 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 722 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini